Кендал:

 Кендал, Мэдж (1848—1935) — британская английская актриса театра и импресарио
 Герцог Кендал — английский дворянский титул

См. также 
 Кендалл